Alliot est un patronyme, surtout porté dans la Loire-Atlantique et dans le Nord.

C'est une variante d'Eliot, diminutif du prénom Élie.

Variantes ou matronymes 
 Alliote
 Alliotte

Patronyme 

 Bernard Alliot (1936-1998), écrivain français ;
 David Alliot (1973-), écrivain français ;
 Jean-Marc Alliot (1962-), ingénieur, haut fonctionnaire et chercheur français ;
 Maurice Alliot (1903-1960), égyptologue français ;
 Michel Alliot (1924-2014), universitaire français ;
 Michèle Alliot-Marie (1946-), femme politique française ;
 Napoléon Alliot (1846-1907), sculpteur français ;
 Philippe Alliot (1954-), pilote de course automobile français de formule 1.